Per Jacobsen (1911–1944) – norweski łyżwiarz
 Per Jacobsen (1924–2012) – norweski piłkarz, król strzelców Tippeligaen
 Per Jacobsen (ur. 1977) – szwedzki lekkoatleta, długodystansowiec

Strony ujednoznaczniające